Dit is een lijst van IJslandse ambassadeurs in Lesotho. IJsland heeft geen ambassade in Lesotho.

Externe links 
Overzicht van IJslands ambassadeurs

Lesotho
IJslandse